Иоганн Готтлиб Кирхнер (; 1706, Мерзебург, Саксония-Анхальт — 1768, Дрезден) — немецкий скульптор и мастер-модельер по фарфору эпохи саксонского барокко в Дрездене при курфюрсте Августе II Сильном.

Иоганн Готтлиб был младшим братом Иоганна Кристиана Кирхнера (? — 1732), впоследствии известного скульптора, с которым он впервые приехал в Дрезден. Был помощником архитектора и скульптора Бальтазара Пермозера на работах в Цвингере. Затем он отправился в Майсен и работал там с 1727 по 1737 скульптором-модельером (Modellmeister) на Майсенской фарфоровой мануфактуре.

В 1730 году курфюрст Август II пожелал выставить в своём Японском дворце в Дрездене фигуры животных из белого фарфора в натуральную величину. Замысел не был осуществлён, но часть фигур птиц, созданных мастером в период 1738—1740 годов при участии И. И. Кендлера, ныне экспонируется в Музее фарфора в Цвингере.

Примечания 

Скульпторы XVIII века
Скульпторы Германии
Художники по фарфору
Скульпторы по алфавиту